Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2013 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 16 по 22 сентября. Соревнование начинало серию зальных турниров, расположенную между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Мартин Клижан
 в парном разряде —  Раджив Рам и  Ненад Зимонич

Общая информация 
Посев одиночного соревнования возглавил прошлогодний финалист: Фабио Фоньини (№ 17 в мире на тот момент). Итальянец продержался в сетке лишь два матча, а титул достался шестому сеянному: Эрнесту Гулбису, который в финальной трёхсетовой встрече справился с несеянным Гильермо Гарсией-Лопесом. Прошлогодний чемпион — Мартин Клижан — в новом сезоне на турнир не приехал.

В парном разряде сетку возглавил альянс Давид Марреро / Фернандо Вердаско (тогдашние 16-я и 25-я ракетки мира). Дважды по ходу турнира отыгрываясь со счёта 0-1 по сетам испанцы, в итоге, довели чемпионат до общей победы, в финале переиграв несеянную команду Доминик Инглот / Денис Истомин. Прошлогодние парные триумфаторы: Раджив Рам и Ненад Зимонич свой титул также предпочли не защищать.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Эрнест Гулбис обыграл  Гильермо Гарсию-Лопеса со счётом 3-6, 6-4, 6-0.
 Гулбис выигрывает 2-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гарсия-Лопес уступает 2-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Ф.Вердаско
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= С.Стаховский
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= П.Лоренци
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ж.Соуза
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= О.Себальос
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= К.Кравчук
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= М.Багдатис
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=63
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Д.Турсунов
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Д.Истомин
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= С.Грот
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=5

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Я.Штруфф
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=
| RD1-team12= А.Голубев
| RD1-score12-1=63
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= М.Бирюков
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Г.Гарсия
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= А.Карацев
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М.Южный
| RD1-score16-1=65
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= С.Стаховский
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=0
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ж.Соуза
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= К.Кравчук
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Д.Турсунов
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= Д.Истомин
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= А.Голубев
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Г.Гарсия
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= М.Южный
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Ж.Соуза
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Д.Турсунов
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= Д.Истомин
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Г.Гарсия
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Ж.Соуза
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Г.Гарсия
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Давид Марреро /  Фернандо Вердаско''' обыграли  Доминика Инглот /  Дениса Истомина со счётом 7-6(6), 6-3.
 Марреро выигрывает 3-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Вердаско выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Сентябрь 2013 года
2013